John Hawkes kan verwijzen naar:

 John Hawkes (tennisser), een Australisch tennisser (1899-1990).
 John Hawkes (schrijver), een Amerikaanse schrijver (1925-1998).
 John Hawkes (acteur), een Amerikaans acteur geboren in 1959.